Чемпіонат України серед жіночих команд в сезоні 2020/2021 ..

Перший етап 
Підсумкова таблиця команд суперліги після двоколового турніру:

Чвертьфінал 
У першій парі грали команди, які посіли на першому етапі третє і шосте місця.

|}

У другій парі грали команди, які посіли на першому етапі четверте і п'яте місця.

|}

Півфінал 
Перша пара:

|}

Друга пара:

|}

Фінал 

|}

Матч за 3-є місце 

|}

Матч за 5-є місце 

|}

Турнір за 7-10 місця 
За результатами першого етапу команди отримали бонусні очки: «Аланта» — 3, «Галичанка-ЗУНУ» — 2, «Полтавчанка-ПНПУ» — 1.

Перехідні матчі 
За право виступати наступного сезону в суперлізі «Полтавчанка-ПНПУ» грала з другою командою вищої ліги «Білозгар-Медуніверситет» (Вінниця).

|}

Статистика

Вища ліга

Перший етап

Другий етап 
Турнір за 1-4 місця:

Турнір за 5-8 місця:

Турнір за 9-12 місця:

Турнір за 13-16 місця:

Перша ліга

Примітки 

Жіночі волейбольні змагання в Україні
2020 в українському спорті
2021 в українському спорті